Le terme Pest peut désigner :
 L'analyse PEST (Politique, Économique, Social, Technologique), un outil sur les influences des facteurs macro-environnementaux sur les organisations.

Toponyme 

 L'ancienne ville de Pest en Hongrie.
 Le comitat de Pest.
 L'ancien comitat de Pest, intégré en 1876 au comitat de Pest-Pilis-Solt-Kiskun.

Musique 

 , groupe de musique britannique ;
  (né en 1975), chanteur de black metal norvégien.

Cinéma 

 The Pest, film américain d'Arvid E. Gillstrom sorti en 1917 ;
 , film américain de Broncho Billy Anderson sorti en 1922 ;
 , film américain de Paul Miller sorti en 1997 ;

Homonymie de titre